Košinka este o gospodărie (în cehă: usedlost) din unitatea cadastrală  al orașului Praga, capitala Republicii Cehe. Este amplasată pe strada Na Košince.

Note

Praga